XXI розыгрыш Мировой лиги — коммерческого турнира мужских национальных волейбольных сборных — проходил с 4 июня по 25 июля 2010 года с участием команд из 16 стран мира. Финальный раунд сыгран в аргентинском городе Кордова.

Отборочные игры 
Впервые в истории Мировой лиги был проведён отборочный турнир с участием 6 национальных сборных. В первом раунде квалификации 2 пары команд провели по 2 матча друг с другом. В Берлине сборная Германии дважды выиграла у Мексики со счётом 3:0, а в Каире с аналогичным результатом завершились матчи между Египтом и Ираном. Во втором раунде сборные Германии и Египта встречались с двумя худшими командами предыдущей Мировой лиги — Венесуэлой и Японией соответственно. В Ризе немецкие волейболисты выиграли два матча со счётом 3:0, в Каире египтяне в обеих встречах одержали победы со счётом 3:1. Таким образом сборные Египта и Германии стали победителями квалификации.

Интерконтинентальный раунд 
В финальный этап вышли сборная Аргентины, победители групп и лучшая из команд среди занявших 2-е места в группах.

В Мировой лиге применяется «итальянская» система подсчёта очков. За победу со счётом 3:0 или 3:1 командам начисляется 3 очка, за победу 3:2 — 2 очка, за поражение 2:3 — 1 очко, за поражения 1:3 или 0:3 — 0 очков.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Финальный раунд 
Матчи проходили с 21 по 25 июля в Кордове. 6 команд были разбиты на 2 группы — E и F. По итогам однокруговых турниров в группах по две команды вышли в полуфиналы и продолжили борьбу за медали Мировой лиги-2010.

Группа E

Группа F

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт

Мировая лига (волейбол)
2010 год в волейболе